Cria, ou CRIA, peut faire référence à :

Acronyme 

CRIA est un acronyme notamment porté :
 , revue académique britannique ;
 le , mission universitaire portugaise ;
 le , anciennement Council on Religion and International Affairs (CRIA), organisation américaine ;
 Music Canada, anciennement Canadian Recording Industry Association (CRIA), association canadienne.

Monde culturel 

 , album de  de 1999 ;
  ;
 Cría cuervos, film espagnol de 1976 ;
 , album de Boikot de 1995 ;
  ;
 Dios los cría, groupe musical argentin.

Toponyme 

  ;
 .

Autres 

 un cria, petit des camélidés d'Amérique ;
 la , organisation espagnole.